Fenstersturz steht für:

 Sturz (Architektur) im Bauwesen
 Defenestration, eine Form der Lynchjustiz